Alberto Colantuoni – scrittore e giornalista italiano
 Tiberio Colantuoni – fumettista italiano